Bla kan syfta på:

BLA Stockholm - ett produktionsbolag som främst producerar TV-serier med dockor.
Bla (krets) – ett administrativt område i Mali